Pilton – località del Devon, ora parte dell'area urbana di Barnstaple
 Pilton – località della contea del Rutland, in Inghilterra
 Pilton – località della contea del Somerset, in Inghilterra